Габор Хатош (, р.3 октября 1983) — венгерский борец вольного стиля, призёр чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр.

Биография 
Родился в 1983 году в Эгере. В 2004 году принял участие в Олимпийских играх в Афинах, но занял там лишь 15-е место. В 2006 году стал бронзовым призёром чемпионата Европы. В 2010 году стал бронзовым призёром чемпионата мира. В 2011 году стал бронзовым призёром чемпионата Европы. В 2012 году вновь стал бронзовым призёром чемпионата Европы, а также завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Лондоне. В 2013 году стал серебряным призёром чемпионата Европы.

Примечания

Ссылки 
 
 

Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2004 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Борцы Венгрии